Příjmení Štáfl nosí více významných osobností:

 Arnošt Štáfl (1909–2003) – český malíř a amatérský divadelník
 Otakar Štáfl (1884–1945) – český malíř a ilustrátor
 Vlasta Štáflová (1907–1945) – česká spisovatelka, horolezkyně a manželka Otakara Štáfla

Externí odkazy